Göcking ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gottlieb Günther Göcking (1705–1755), deutscher lutherischer Pfarrer und Autor
 Johanna Göcking (1791–1843), deutsche Theaterschauspielerin
 Stefan Göcking, Bürgermeister von Arzberg (Oberfranken)

Siehe auch:
 Goeckingk